

Міста 

 Салінас (Каліфорнія)
 Салінас (Пуерто-Рико)
 Салінас (Аліканте)

Інші географічні об'єкти 

 Салінас (озеро) — мінеральне озеро в регіоні Арекіпа на півдні Перу

Люди 
 Кармен Салінас — мексиканська акторка та політик
 Луїс Адольфо Сілес Салінас — болівійський політик
 Хуліо Салінас — іспанський футболіст